est la formule brute de plusieurs isomères.

 amphétamine, numéro CAS , mélange racémique
 dextroamphétamine ou (+)-S-amphétamine, numéro CAS 
 (-)-R-amphétamine, numéro CAS